Freituxe puede referirse a:
 Freituxe (Bóveda), parroquia y aldea española del municipio de Bóveda, provincia de Lugo, Galicia.
 Freituxe (Samos), aldea española de la parroquia de Loureiro, del municipio de Samos, provincia de Lugo, Galicia.